Станѝслав Ружѐвич () е полски филмов и театрален режисьор и сценарист, основател и дългогодишен ръководител на киностудио „Тор“, брат на поета и драматург Тадеуш Ружевич.

Подбрана филмография 
 1954 – Trudna miłość
 1956 – Trzy kobiety
 1958 – Wolne miasto
 1959 – Miejsce na ziemi
 1961 – Świadectwo urodzenia
 1962 – Głos z tamtego świata
 1964 – Echo
 1966 – Piekło i niebo
 1967 – Westerplatte
 1968 – Samotność we dwoje
 1970 – Romantyczni
 1972 – Szklana kula
 1973 – Drzwi w murze
 1975 – Opadły liście z drzew
 1977 – Pasja]]
 1981 – Ryś
 1983 – Pensja pani Latter
 1985 – Kobieta w kapeluszu
 1987 – Anioł w szafie
 1989 – Nocny gość
 1994 – Nasz starszy brat
 1999 – Kinema
 2007 – Gdzie zabawki tamtych lat

Бележки

Вижте също 
 Полска филмова школа

Полски режисьори
Полски сценаристи
Преподаватели в Държавното висше филмово, телевизионно и театрално училище „Леон Шилер“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали във Варшава
Погребани на Военното гробище в Повонзки